Негативизм:
 Негативизм — в психиатрии, психопатологический симптом, заключающийся в невыполнении просьб и требований;
 Негативизм — то же, что антипозитивизм, направление в социологии;
 Негативизм — то же, что пессимизм.